Paracytherois är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av G. W. Müller 1894. Paracytherois ingår i familjen Paradoxostomatidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Musselkräftor
Paracytherois